Hopsinka může být:

 název pohádkového ovoce v seriálu Gumídci, z kterého se vaří hopsinková šťáva
 lidový název broskvové vodky
 název smyšlené rostliny v počítačových hrách Paranoia a Paranoia II

Externí odkazy